krzesło – mebel
 Krzesło – rzeźba Tadeusza Kantora
 Krzesło – film grozy z 2007 roku
 Krzesło elektryczne – urządzenie do wykonywania kary śmierci